Le Seignalet peut renvoyer à :
 Jean Seignalet, un médecin français (1936 – 2003) ;
 La nutrition Seignalet, un régime alimentaire.